San Nicolás hace referencia a varios artículos:

Santos de la iglesia católica

 Nicolás de Bari (270-345), obispo de Mira;
 Nicolás de Trani (1075-1094), cristiano griego, predicador en Apulia;
 Nicolás de Tolentino (1245-1305), sacerdote, místico católico italiano;
 Nicolás de Flüe (1417-1487), asceta y ermitaño suizo, santo patrón de Suiza;
 Nicolás Greco (910-1010),  archimandrita de la comunidad de monjes italogriegos de Prata, en Casoli;
San Nicolás (Fiesta);

Arquitectura y edificios 

 Basílica de San Nicolás (Bari), templo católico en Bari, Italia;
 Catedral de San Nicolás, catedrales;
 Basílica de San Nicolás, basílicas;
 Iglesia de San Nicolás, iglesias;

Instituciones 

 Hospital San Nicolás de Bari, en República Dominicana;

Accidentes geográficos 

 Bahía de San Nicolás, entrante marítimo en la costa del departamento de Ica, en el Perú.
 Isla de San Nicolás, isla en el archipiélago del Norte, Estados Unidos;
 Laguna de San Nicolás, laguna en el Bosque tucumano-boliviano, departamento de Tarija, Bolivia;
 Valle de San Nicolás o Altiplano de Oriente, departamento de Antioquia, Colombia;

Historia 

 Combate de San Nicolás (1811), enfrentamiento naval en el río Paraná entre realistas de Montevideo y el gobierno de Buenos Aires;
 Acuerdo de San Nicolás (1852), pacto firmado por 13 provincias argentinas que sirvió de base a la Constitución Nacional;

Localidades y divisiones administrativas 
San Nicolás (Chile), comuna de la región de Ñuble;
San Nicolás (Santa Cruz de Lorica), en Colombia;
San Nicolás de Bari (Cuba), municipio de la provincia de La Habana;
Sveti Nikole ("San Nicolás") es una villa de Macedonia del Norte.
San Nicolás (Estelí), municipio del departamento de Estelí, Nicaragua;
Sint Nicolaas (San Nicolás en neerlandés), municipio de Aruba.

Argentina 
San Nicolás (Buenos Aires), barrio de la Comuna 1 (Ciudad de Buenos Aires);
San Nicolás de los Arroyos, ciudad de la provincia de Buenos Aires;
 Partido de San Nicolás de los Arroyos, división administrativa de la Provincia de Buenos Aires;
 San Nicolás (Córdoba), localidad de la Provincia de Córdoba;
San Nicolás (La Rioja), localidad de la Provincia de La Rioja;

España 
La Aldea de San Nicolás, localidad de la provincia de Las Palmas;
 San Nicolás del Puerto, municipio de la provincia de Sevilla;
 San Nicolás del Real Camino, localidad de la provincia de Palencia;
San Nicolás (Madrid), barrio de Madrid;

Filipinas 
San Nicolás de Ilocos, municipio de la provincia de Ilocos del Norte;
San Nicolás de Pangasinán, municipio de la provincia de Pangasinán;
San Nicolás de Batangas, municipio de la provincia de Batangas;
 San Nicolás de Linapacán barrio sede del municipio de Linapacán en la  provincia de Paragua.

Honduras 
 San Nicolás (Santa Bárbara), municipio del departamento de Santa Bárbara;
 San Nicolás (Copán), municipio del departamento de Copán;

México 
San Nicolás (Oaxaca), municipio del estado de Oaxaca;
municipio de San Nicolás (Tamaulipas), municipio del estado de Tamaulipas;
 San Nicolás Buenos Aires, municipio del estado de Puebla;
San Nicolás de Carretas, localidad del estado de Chihuahua;
San Nicolás de los Garza, municipio del estado de Nuevo León;
 Municipio de San Nicolás de los Ranchos, estado de Puebla;
San Nicolás de Pánuco (Sinaloa), localidad del estado de Sinaloa;
 San Nicolás Tetelco, pueblo del Distrito Federal;
 San Nicolás Tolentino (municipio), estado de San Luis Potosí;
 San Nicolás Tecomatlán, localidad del estado de Hidalgo;
 San Nicolás, localidad del estado de Hidalgo;
 Rancho San Nicolás el Chico, localidad del estado de Hidalgo;
 San Nicolás, localidad del estado de Hidalgo;
 San Nicolás Cebolletas, localidad del estado de Hidalgo;
 San Nicolás Atecoxco, localidad del estado de Hidalgo;
 San Nicolás de Ibarra, localidad del municipio de Chapala, Jalisco.

Perú 
Distrito de San Nicolás (Rodríguez de Mendoza), división administrativa del departamento de Amazonas;
Distrito de San Nicolás (Carlos Fermín Fitzcarrald), división administrativa del departamento de Áncash;

Transporte

 San Nicolás (metrorrey), estación del metro de Monterrey;

Otros 
 Iglesia de San Nicolás
 Catedral de San Nicolás
 '''Basílica de San Nicolás